HMS Triumph - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. 

 HMS Triumph (1562) - 68-гарматний галеон. Збудований у 1562 році, розібраний у 1618 році.
 HMS Triumph (1623) - 44-гарматний корабель. Збудований у 1623 році, розібраний у 1687 році. 
 HMS Triumph (1698) - 90-гарматний лінійний корабель другого рангу (). Збудований у 1698 році. У 1714 році перейменований на «HMS Prince». Розібраний у 1773 році.
 HMS Triumph (1739) - 18-гарматний шлюп. Колишній іспанський корабель «San Cristóbal» (також відомий як «Triunfo»), захоплений англійцями у 1739 році. Затонув у 1740 році.
 HMS Triumph (1764) - 74-гарматний лінійний корабель третього рангу (). Збудований у 1764 році. З 1813 року використовувався на рейдовій службі. Розібраний у 1850 році.
 HMS Triumph - планувався як 91-гарматний корабель другого рангу типу «Bulwark». Перейменований на HMS Prince Consort. Спущений на воду у 1862 році як фрегат типу «Принц-консорт» ().
 HMS Triumph (1870) - броненосець типу «Swiftsure». Збудований у 1870 році. У 1904 році перейменований на «HMS Tenedos» та використовувався як плавуча казарма, потім як навчальний корабель. У 1912 році перейменований на «HMS Indus IV», у 1915 році - на «HMS Algiers». У 1921 році зданий на злам.
 HMS Triumph (1903) - додредноутний лінкор типу «Swiftsure». Збудований у 1903 році. Брав участь у Першій світовій війні. Потоплений німецьким підводним човном «U-21» у 1915 році.
 HMS Triumph (N18) - підводний човен типу T. Збудований у 1938 році. Потоплений у 1942 році.
 HMS Triumph (R16) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1946 році. Брав участь у Корейській війні. Зданий на злам у 1981 році.
 HMS Triumph (S93) — підводний човен типу «Трафальгар». Збудований у 1991 році. Зараз у строю.

Кораблі ВМС Великої Британії